Fernsehsender steht für:

 technische Anlage zur Ausstrahlung von Fernsehprogrammen, siehe Rundfunksender
 Verbreiter von Fernsehprogrammen, siehe Rundfunkveranstalter

Siehe auch:
 Liste der Listen von Fernsehsendern